Prospekt Lenina (Jekaterinenburg) - straat in Jekaterinenburg, Rusland
 Lenina Prospekt (Krasnoye Selo) - straat in Krasnoye Selo, Rusland